Erstmals in der Geschichte wurde eine Alpine Kombination der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 1936 ausgetragen. Diese fand vom 7. bis 8. Februar statt. Der Wettkampf bestand aus einem Abfahrtslauf, der auf der Kandahar-Abfahrt stattfand und zwei Slalomläufen, die am Gudiberg ausgetragen wurden. Die Zeiten wurden in allen drei Läufen in Punkte umgerechnet.

Erste Olympiasiegerin wurde die Deutsche Christl Cranz, vor ihrer Landsfrau Käthe Grasegger. Bronze sicherte sich Laila Schou Nilsen aus Norwegen.

Ergebnisse

Abfahrt 
Die Abfahrt wurde am 7. Februar um 11 Uhr ausgetragen. Das Ziel der Kandahar-Abfahrt befand sich an der Talstation der Kreuzeckbahn. Die Temperaturen lagen zwischen −4 und −5 °C. Die beste Zeit fuhr die Norwegerin Laila Schou Nilsen.

Slalom 
Die Slalomläufe wurden am 8. Februar 1936 um 11 Uhr am Gudiberg abgehalten. Die Temperatur betrug zwischen −5 und −7 °C.

Gesamt

Weblinks 

 Ergebnisse

Alpine Kombination (Frauen)